Екзотика — особливості природи, звичаїв, мистецтва віддалених країн;ювелірні вироби, побутові речі, військова зброя, знаряддя для полювання, явища суспільного життя — типові, характерні для віддаленого географічного району чи віддаленої історичної доби і незвичні, нетипові для інших географічних районів чи культурних осередків.
 Екзотика (фільм) — художній фільм виробництва Канади, що отримав приз Міжнародної федерації преси на Каннському кінофестивалі у 1994 році.

Багатозначні терміни